Кушалино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кушалино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Кушалино — село в Рамешковском районе Тверской области.